Bixad peut désigner deux communes roumaines :

 Bixad, dans le județ de Satu Mare ;
 Bixad, dans le județ de Covasna.